Смирно́в Лев Ника́ндрович (30 мая 1928, Кострома — 27 ноября 2001, Москва) — российский , специалист по словакистике и истории славянских литературных языков, долгое время был ведущим научным сотрудником Института Славяноведения РАН, возглавлял Центр по изучению славянских литературных языков. Доктор филологических наук (1972). Сферой научной деятельности Л. Н. Смирнова были вопросы истории формирования словацкого литературного языка, изучение его грамматического строя, исследование различных аспектов функционирования славянских литературных языков и т. д. Л. Н. Смирнов — автор около 200 научных и учебно-методических работ, участник многих международных научных форумов славистов.

Биография 
Л. Н. Смирнов родился в 1928 году в Костроме. После окончания школы учился в МГУ на славянском отделении филологического факультета по специальности «словацкий язык». После окончания учёбы в университете в 1955 году стал сотрудником Института Славяноведения РАН. В 1958 году окончил аспирантуру МГУ.
В 1962 году Л. Н. Смирнов защитил кандидатскую диссертацию по теме «Значение и употребление форм прошедшего времени в современном словацком литературном языке». В 1972 году защитил докторскую диссертацию («Глагольное видообразование в современном словацком литературном языке») в Институте языкознания имени Людовита Штура Словацкой академии наук в Братиславе.
В течение семнадцати лет (с 1977 по 1994 годы) Л. Н. Смирнов возглавлял Сектор славянского языкознания, сменив на этом посту С. Б. Бернштейна, а в последние годы жизни стал руководителем Центра по изучению славянских литературных языков.

Помимо научных исследований Л. Н. Смирнов занимался также педагогической деятельностью: работал с аспирантами (под его руководством прошли аспирантскую подготовку ряд начинающих учёных, часть из которых защитили кандидатские диссертации и ведут самостояительную научную работу), читал лекции, руководил спецсеминарами, курсовыми и дипломными работами на славянском отделении филологического факультета и факультете иностранных языков МГУ (курс основ славяноведения). Л. Н. Смирнов читал спецкурсы во Львовском университете и Самарской гуманитарной академии.

Кроме того, Л. Н. Смирнов долгое время был членом редколлегии и заместителем главного редактора журнала «Советское славяноведение», членом редколлегии издания «Славянское и балканское языкознание». Он был ответственным редактором или же членом редколлегии ряда коллективных монографий и сборников статей. Также Л. Н. Смирнов входил в состав международной комиссии по социолингвистике при Международном комитете славистов.

Научная деятельность 
Основной сферой научных исследований Л. Н. Смирнова был словацкий язык, его работы посвящены различным вопросам словацкого языкознания: истории формирования и развития словацкого литературного языка, изучению его грамматического строя, словообразования и лексики. Помимо этого, его исследования касались проблем сравнительно-исторического и сопоставительного исследования грамматики и лексики, теории, истории и социолингвистических аспектов функционирования славянских литературных языков, славянской лексикографии, теории художественного перевода, истории славяноведения, а также русско-словацких научных и культурных связей.

Л. Н. Смирнов является автором статьи «Словацкий язык», написанной им для издания «Славянские языки» (2005) из серии «Языки мира».
Он опубликовал ряд исследований, посвящённых словацкой грамматике, прежде всего категориям вида и времени словацкого глагола. Эта тема, в частности, отражена в его диссертациях на соискание учёных степеней кандидата и доктора филологических наук («Значение и употребление форм прошедшего времени в современном словацком литературном языке», 1962; «Глагольное видообразование в современном словацком литературном языке», 1972).

Проблематике истории словацкого литературного языка Л. Н. Смирнов посвятил такое обзорное исследование, как «Формирование словацкого литературного языка в эпоху национального возрождения (1780—1848)», вошедшее в издание «Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков» (1978). В рамках изучения истории словацкого литературного языка предметом исследования Л. Н. Смирнова были роль деятелей словацкого национального возрождения (А. Бернолака, Л. Штура, Я. Коллара, М. М. Годжи, М. Гатталы и других) в формировании литературного языка словаков («У истоков словацкого литературного языка (обзор новейшей литературы о языковой деятельности А. Бернолака)», 1965; «О роли Антона Бернолака в истории словацкого литературного языка», 1969; «О роли реформы М. М. Годжи — М. Гатталы в истории словацкого литературного языка», 1979; «О штуровской концепции литературного словацкого языка», 1991; «Вклад Людовита Штура в формирование литературного словацкого языка», 1992; «Ян Коллар и формирование литературного словацкого языка», 1993); вопросы исторической лексикологии («О словообразовательной вариативности отвлеченных существительных в литературном словацком языке на начальном этапе его развития», 1883; «Словообразовательные типы Nomina abstracta attributivitatis в литературном словацком языке эпохи возрождения», 1992; «О роли иностранных слов („европеизмов“) в развитии лексики штуровского литературного языка», 1995; «Заметки по словацкой исторической лексикологии», 1998); вопросы времени появления словацкого литературного языка («К дискуссии о „начале“ истории литературного словацкого языка», 2000) и т. д. При рассмотрении аспектов истории словацкого языка Л. Н. Смирнов старался учитывать все возможные лингвистические и экстралингвистические факторы.
С проблематикой истории словацкого литературного языка непосредственно связаны такие вопросы, привлекавшие внимание Л. Н. Смирнова, как значимость переводов Библии в развитии литературно-языковых норм (под руководством Л. Н. Смирнова был подготовлен коллективный труд «Роль переводов Библии в становлении и развитии славянских литературных языков» (2002), в него вошёл написанный им раздел «История переводов Библии на словацкий язык»), вопросы историографии (Л. Н. Смирнов принимал участие в коллективной работе «Исследования отечественных славистов XIX века по вопросу формирования национальных литературных языков западных и южных славян») и т. д.

На протяжении ряда лет Л. Н. Смирнов был редактором-рецензентом изданного в Словакии «Большого словацко-русского словаря» (Vel’ky slovensko-ruský slovník) в шести томах (1971—1995).

Кроме того, Л. Н. Смирнов уделял внимание такому аспекту словакистики, как становление словацкой нации в период национального возрождения славянских народов. Его авторству принадлежат разделы в таких в изданиях, как «Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе. Исторический и историко-культурный аспекты» (1981), «Развитие этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма» (1989) и других. Так же, как и «Национальное возрождение и формирование славянских литературных языков», эти работы были созданы в рамках проводившегося в 1970—1980-х годах в Институте славяноведения и балканистики комплексного научного проекта «Формирование наций в Центральной и Юго-Восточной Европе в период перехода от феодализма к капитализму».

Помимо словакистики в сферу интересов Л. Н. Смирнова входили общеславянские теоретические и сравнительно-типологические проблемы. В числе таких исследований — работы по проблемам славянской аспектологии, теории и истории славянских литературных языков, социолингвистики, по вопросам интернационализации и демократизации литературного языка, функционирования заимствований, теории и практики художественного перевода и т. п.

Л. Н. Смирнов был участником различных международных научных форумов, посвящённых славистике: он принимал участие в семи съездах славистов, в разного рода конференциях и симпозиумах в Словакии, Польше, Болгарии. Темами его докладов были: роль А. Бернолака в истории словацкого литературного языка;
теория художественного перевода;
роль культурных интердиалектов в процессе формирования славянских литературных языков;
сопоставительная славянская аспектология;
социолингвистический анализ современных славянских литературных языков;
синхронно-сопоставительное изучение способов глагольного действия в славянских языках;
место литературного идиома в национальном языке,
основа болгарского литературного языка;
сопоставительная лексикология в современной чехословацкой лингвистике;
история славянских литературных языков эпохи национального возрождения;
особенности кодификации норм словацкого литературного языка;
значение славянских библейских переводов и т. д.

Награды 
Л. Н. Смирнов награждён «Золотой почётной медалью имени Людовита Штура» Словацкой академии наук и «Серебряной медалью имени Йозефа Добровского» Чехословацкой академии наук.

Статьи и книги

1950-е — 1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы

2000-е годы

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словакисты
Выпускники филологического факультета МГУ
Преподаватели филологического факультета МГУ
Сотрудники Института славяноведения РАН